Aline Lapicque (1899-1991), illustratrice et résistante française, Juste parmi les nations, fille de Jean Perrin et épouse de Charles Lapicque ;
 Charles Lapicque (1898-1988), artiste peintre français, de la Nouvelle École de Paris, Juste parmi les nations, neveu et fils adoptif de Louis et Marcelle Lapicque ;
 Louis Lapicque (1866-1952), médecin, neurophysiologiste, biologiste et anthropologue français ;
 Marcelle Lapicque (1873-1962), neurophysiologiste française, fille de Severiano de Heredia et épouse de Louis Lapicque ;
 Georges Lapicque (1921-2012), officier de marine, ingénieur au CEA, président de l'Académie de la poésie française, fils aîné de Charles et Aline Lapicque.
 Paul-Augustin Lapicque (1873-1949), armateur, capitaine au long cours et entrepreneur français, frère de Louis Lapicque.
 Paule Lapicque (1909-2001), pionnière de la protection de l'environnement et de l'agriculture biologique, fille de Paul-Augustin Lapicque.